Šmrković ist der Familienname folgender Personen:

 Belma Šmrković (* 1990), serbische Skilangläuferin
 Rejhan Šmrković (* 1991), serbischer Skilangläufer